Руссо — французская, итальянская и румынская фамилия.

Персоналии 
 Руссо, Аарон (1943—2007) — американский бизнесмен, кинопродюсер, кинорежиссёр и политический деятель.
 Руссо, Авраам (род. 1969) — российский эстрадный певец.
 Руссо, Алеку (1819—1859) — молдавский и румынский писатель.
 Руссо, Аль (1924—2013) — американский актёр.
 Руссо, Анри (по прозвищу Таможенник; 1844—1910) — французский живописец-самоучка.
 Руссо, Барухия (1676—1726) — еврейский каббалист, саббатианец, живший в Салониках, руководитель секты дёнме.
 Руссо, Бланш (1875—1949) — бельгийская писательница и поэтесса.
 Руссо, Бобби (род. 1940) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс».
 Руссо, Валентина Владимировна (1902—1987) — советский художник, скульптор.
 Руссо, Василий Николаевич (1881—1942) — российский советский скульптор, художник, организатор шахматно-шашечного движения в СССР, шашист (мастер спорта СССР).
 Руссо, Венсан (род. 1962) — бельгийский легкоатлет, который специализировался в беге на длинные дистанции.
 Руссо, Виктор (1865—1954) — бельгийский скульптор.
 Руссо, Винс (род. 1961) — американский писатель и сценарист в рестлинге.
 Руссо, Вито (1946—1990) — американский ЛГБТ-активист, историк кино и писатель.
 Руссо, Винченцо (1770—1799) — итальянский политический деятель.
 Руссо, Гастон (1925—2019) — французский шоссейный велогонщик.
 Руссо, Георгий Андреевич (1901—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Руссо, Гийом Шарль (1772—1834) — французский генерал.
 Руссо, Джакомо (более известен как Джеки; 1937—1967) — итальянский автогонщик.
 Руссо, Джанни (род. 1943) — американский актёр и певец
 Руссо, Джеймс (род. 1953) — американский актёр кино и телевидения итальянского происхождения.
 Руссо, Джейн Кейт (также известная под псевдонимом Кейт Уильямсон; 1931—2013) — американская актриса.
 
 Руссо, Джуни (1951—2004) — итальянская певица и композитор.
 Руссо, Дианна (род. 1979) — американская актриса.
 Руссо, Жак (1905—1970) — канадский ботаник и этнолог.
 
 Руссо, Жанни (1919—2017) — агент союзнической разведки в оккупированной Франции во время Второй мировой войны.
 Руссо, Клеман (род. 1995) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Руссо, Клементе (род. 1982) — итальянский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Руссо, Луи Франсуа Эммануэль (1788—1868) — французский медик.
 Руссо, Лучано (род. 1963) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Руссо, Марине (род. 1980) — аргентинский хоккеист на траве, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Руссо, Мигель Анхель (род. 1956) — аргентинский футболист.
 Руссо, Мишель (1936—2016) — французский велогонщик, чемпион мира.
 Руссо, Надежда (1901—1988) — первая румынская женщина-авиатор.
  (род. 1962) — французский футболист.
 Руссо, Патриция (род. 1952) — американский менеджер.
 Руссо, Патти (Патрисия Руссо; род. 1964) — американская певица.
 Руссо, Пьер-Александр (род. 1979) — канадский фристайлист, участник олимпийских игр 2010 года.
 Руссо, Рене (род. 1954) — американская актриса.
 Руссо, Ричард (род. 1949) — американский писатель и киносценарист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Руссо, Самуэль (1765—1820) — английский ориенталист.
 Руссо, Таль (род. 1959) — генерал Армии обороны Израиля.
 Руссо, Теодор (1812—1867) — французский живописец.
 Руссо, Филипп (1816—1887) — французский живописец, брат Теодора Руссо.
 Руссо, Флориан (род. 1974) — французский велогонщик, трёхкратный олимпийский чемпион и призёр Олимпийских игр.

 Братья Руссо — американские режиссёры кино и телевидения.

Составные фамилии 
 Вальдек-Руссо, Пьер Мари (1846—1904) — французский государственный деятель.
 Делло Руссо, Анна (род. 1962) — креативный директор японского журнала Vogue, а также занимает должность главного редактора «Vogue Nippon».
 Руссо-Ерволино, Роза (род. 1936) — итальянский юрист и политик.
 Риж-Руссо, Жанна (1870—1956) — французская художница и теоретик кубизма.
 Руссо Спена, Джованни (род. 1945) — итальянский политик.
 Шодрон-Руссо, Гийом (1752—1816) — французский политический деятель революционного периода.

Футбольные прозвища 
 Милман, Адолфо (1915—1980) — бразильский футболист.
 Флоренсио, Рикардо Соарес (род. 1976) — бразильский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Алекс Руссо (Александра «Алекс» Лайнус) — героиня сериала телеканала ABC «Остаться в живых».
 Даниэль Руссо — одна из второстепенных героинь телесериала ABC «Остаться в живых».

Компании и организации 
 Институт Руссо — частная школа в Женеве в Швейцарии.
 «Руссо-Балт» (Русско-Балтийский вагонный завод) — российская компания, занимавшаяся выпуском колёсной техники

Прочее 
 Броненосные крейсера типа «Вальдек-Руссо» — серия броненосных крейсеров французского флота времён Первой и Второй мировых войн.
 «Вальдек-Руссо» — французский броненосный крейсер одноимённого типа.

См. также 
 Руссов